Джон Га́мильтон (; возможен также вариант Хэмилтон):
 Гамильтон, Джон, 4-й лэрд из Кадзоу (ок. 1370 — ок. 1402) — шотландский дворянин и военный.
 Джон Гамильтон, 1-й маркиз Аберкорн (1756—1818) — шотландский аристократ, политик, государственный деятель, пэр Великобритании.
 Гамильтон, Джон, 1-й маркиз Гамильтон (ок. 1535 1604) — шотландский аристократ.
  (1899—1934) — канадско-американский гангстер.